Antiche province francesi
 Dipartimenti della Francia
 Dipartimenti d'oltremare 
 Collettività d'oltremare
 Territori francesi d'oltremare